Шко́ла № 36

 Неполная средняя школа № 36 (1934—1935) — школа № 121 (Челябинск)

См. также 

 Гимназия № 36